Ву́лиця Пролета́рська — назва вулиць у країнах колишнього СРСР, названа на честь Пролетаріату.

Вулиця Пролетарська — вулиця в Вовчанську.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Герці.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Змієві.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Києві.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Панютиному.

 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Магдебурзька у місті Балта.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Бар.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Вернадського в Бахмачі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Бахмутського Козацтва в Бахмуті.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Героїв в Баштанці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Чорноморської вулиці в Березівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Максима Залізняка в Бершаді.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Петра Калнишевського у місті Біла Церква.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Білозерці Херсонської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Сергія Гордієнка в Білопіллі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Монастирської вулиці в Богодухові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Боярці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Привокзальної вулиці в Василівці Запорізької області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Сагайдачного в Васильківці Дніпропетровської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Великої Багачці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Таврійської вулиці в Великої Олександрівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Покровської вулиці в Верхньодніпровську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Патріотичної вулиці в Веселому Запорізької області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Гайдамацької вулиці в Вінниці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Лісової вулиці в Ворзелі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Миколи Терещенка в Вороніжі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Заміської вулиці в Глухові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Жмеринської вулиці в Гнівані.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Максимівської вулиці в Городні.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Гостомелі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Бориса Мартоса в Градизьку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Щасливої вулиці в Дергачях.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Галицької вулиці в Дніпрі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Мирної вулиці в Долинської.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Конституції в Дунаївцях.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Дружби в Єрках.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Жашкові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Скульптора Олішкевича в Житомирі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Леоніда Полянського в Жмеринці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Щасливої вулиці в Жовтих Водах.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Слобідської вулиці в Запоріжжі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Благовісної вулиці в Звенигородці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Михайла Лінніка в Знам'янці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Оріхова в Золотому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Монастирської вулиці в Золотоноші.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Енергетиків в Іванкові Київської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Повстанської вулиці в Ізмаїлі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Лондонська у місті Ізюм.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Зодчих в Іллінцях.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Троїцької вулиці в Ірпіні.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Симиренка в Кагарлику.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Степної вулиці в Каланчаку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Волонтерської вулиці в Кам'янці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Польової вулиці в Кам'янці-Дніпровської.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Семена Карнауха в Карнаухівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Торгової вулиці в Кілії.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Симона Петлюри в Клавдієві-Тарасовому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Кобеляках.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Євгена Лоскота в Козельці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Отця Олександра у місті Козятин.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Поліської Січі у місті Коростень.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Паперової вулиці в Коростишеві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Івана Виговського в Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Сіверської вулиці в Корюківці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Торецької вулиці в Костянтинівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Дружби в Котельві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Петра Гайдамаки в Краматорську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Залізничників в Краснограді.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Кременчуку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Кремінної.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Бузинової вулиці в Кривому Розі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Загребельної вулиці в Кролевці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Миколи Смоленчука в Кропивницькому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Пасічної вулиці в Лиману.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Садової вулиці в Лохвиці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Затишної вулиці в Лубнах.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Рогової вулиці в Луцьку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Михайла Вербицького в Люботині.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Малині.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Івана Сірка в Маньківці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Кафайської вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Осінньої вулиці в Межової Дніпропетровської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Володимира Тимошенка в Мелітополі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Гімназійної вулиці в Мені.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Чумацької вулиці в Мерефі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Богородичної вулиці в Миколаєві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Чернишова в Мирнограді.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Слов'янської вулиці в Мукачевому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Георгія Вульфа в Ніжині.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Музейної вулиці в Нікополі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Волонтерська у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Олени Теліги в Новограді-Волинському.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Слобожанської вулиці в Новопскові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Соборної вулиці в Обухівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Василівської вулиці в Овручі.
Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Жаботинського в Одесі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Святомиколаївської вулиці в Олександрії.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Центральної вулиці в Олешках.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Василя Проходи в Оріхові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Олега Васюка в Остері.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Балкової вулиці в Очакові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Робочої вулиці в Павлограді.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Шахтарської вулиці в Петропавлівці Дніпропетровської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Зоряної вулиці в Пирятині.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Історичної вулиці в Південному.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Любомирської вулиці в Подільську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Трудової вулиці в Покровську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Державної вулиці в Пологах.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Анатолія Кукоби в Полтаві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Осєдача в Попасної.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Банкової вулиці в Приморську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Борисоглібської вулиці в Путивлі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Миколи Назарчука в Радомишлі.
Вулиця Пролетарська — колишня назва Морвокзальної вулиці в Рені.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Ржищеві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Трудової вулиці в Розівці Запорізької області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Патріотичної вулиці в Рокитному Київської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Коршака в Ромнах.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Береста в Рубіжному.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Трудаків в Сватовому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Сотниківка в Семенівці Чернігівської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Молодіжної вулиці в Середині-Буді.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Гостинної вулиці в Синельниковому.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Кленової вулиці в Сіверську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Мангубінської вулиці в Скадовську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Солідарності в Слов'янську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Олександра Ладика в Ставищі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Миру в Старобільську.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Сумах.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Свободи в Тальному.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Перемоги в Токмаку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Гаврилова в Торецьку.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Успішної вулиці в Троїцькому Луганської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Тульчині.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Паркової вулиці в Турбові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Залізничної вулиці в Тячеві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Щастя в Фастові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Святодухівської вулиці в Харкові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Веселої вулиці в Херсоні.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Квітневої вулиці в Хоролі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Героїчної вулиці в Часові Яру.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в Черкасах.
Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Йосипа Ельгісера в Чернівцях.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Виноградної вулиці в Чернігівці Запорізької області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Князя Чорного в Чернігові.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Давній Вал в Чугуєві.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Назарія Яремчука в Шепетівці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Козацької вулиці в Широкому Дніпропетровської області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Шостці.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Лозуватської вулиці в Шполі.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва Щасливої вулиці в Ямполі Вінницької області.
 Вулиця Пролетарська — колишня назва вулиці Неплюєва в Ямполі Сумської області.

Вулиця Пролетарська — вулиця в Абакані.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Анапі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Арзамасі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Вічузі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця у Вологді.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Іванові.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Ішимбаї.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Коломні.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Можзі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Москві.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Новоросійську.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Оренбурзі.
 У Ростові-на-Дону:
 1-а Пролетарська вулиця.
 2-а Пролетарська вулиця.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Самарі.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Саранську.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Серпухові.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Сочі.
 У Твері:
 2-а Пролетарська вулиця.
 3-я Пролетарська вулиця.
 4-а Пролетарська вулиця.
 5-а Пролетарська вулиця.
 6-а Пролетарська вулиця.
 7-а Пролетарська вулиця.
 Вулиця Пролетарська — вулиця в Тюмені.

Вулиця Пролетарська — вулиця в Гомелі.

Вулиця Пролетарська — вулиця в Алма-Аті.

Вулиці